Osoby o nazwisku Probst:
 Erich Probst (1927–1988) – austriacki piłkarz
 Moriz Probst (1867–1923) – austriacki lekarz psychiatra i neuroanatom
 Otto Ferdinand Probst (1865–1923) – niemiecki rysownik, malarz i architekt
 Rudolf Probst (1923–2015) – polski wojskowy, agent AK

Zobacz też 
 Spoidło Probsta